Ferdinand Maria van Beieren (1636-1679), zoon van Maximiliaan I van Beieren en Maria Anna van Oostenrijk
Ferdinand Maria van Beieren (1884-1958), zoon van Lodewijk Ferdinand van Beieren en Amelia van Bourbon